Motocyklowe Grand Prix Malezji 2015 – siedemnasta, przedostatnia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 25 października 2015 na torze Sepang.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Malezji